Сен-П'єрр-д'Обезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 105 км на захід від Тулузи, 34 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-П'єрр-д'Обезі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-д'Обезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер